Кива — многозначный термин.

География 
 Кива — церемониальное сооружение индейцев.
 Ложная кива — каменный круг неизвестного происхождения.
 Кива — река в Карелии.
 Кива — деревня в Эстонии.

Фамилия 
 
 Кива, Андрей Игоревич (род. 1989) — украинский и российский футболист, полузащитник.
 Кива, Василий Кузьмич (1911—1977) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Кива, Дмитрий Семёнович (род. 1942) — украинский промышленный деятель, президент-генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов», Герой Украины.
 Кива, Илья Владимирович (род. 1977) — украинский общественный деятель, советник главы МВД Украины с 2016 года, член Правого сектора, внук Героя Советского Союза Филиппа Кивы.
 Кива, Ия Яновна (род. 1984) — украинская поэтесса, переводчица, журналистка, критик.
 Кива, Николай Митрофанович (1903—1985) — советский комсомольский деятель, организатор кинопроизводства.
 Кива, Олег Филиппович (1947—2007) — украинский композитор, заслуженный деятель искусств Украины.
 Кива, Филипп Денисович (1910—1992) — Герой Советского Союза.